Carlos Enrique Áñez Flores (6 de julio de 1995) es un futbolista boliviano. Juega como defensa.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Áñez en soccerway.com
 Ficha técnica de Áñez en transfermarkt.es.

Futbolistas de Bolivia
Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Bolivia
Futbolistas de la selección de fútbol de Bolivia